Frossos pode ser:

 Frossos - freguesia no concelho de Albergaria-a-Velha, Portugal
 Frossos - freguesia no concelho de Braga, Portugal

Desambiguação